Гусарка —поселок в Перелюбском районе Саратовской области в составе  Молодёжного муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 40 километров по прямой на запад от районного центра села Перелюб.

История
Основан  в 1928 году переселенцами с Украины .

Население 
Постоянное население составляло 189 человек в 2002 году (русские 38%) ,  115 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Перелюбского района